Nummers
 Human Nature (Madonna), een nummer uit 1994 van het album Bedtime Stories van de Amerikaanse zangeres Madonna
 Human Nature (Michael Jackson), een nummer uit 1983 van het album Thriller van de Amerikaanse zanger Michael Jackson
 Human Nature (Gary Clail), een nummer uit 1991 van de Engelse zanger Gary Clail

Albums
 Human Nature (America), een muziekalbum uit 1998 van de Amerikaanse groep America
 Human Nature (Harem Scarem), een muziekalbum uit 2006 van de Canadese hardrockband Harem Scarem
 Human Nature (Human Nature), een muziekalbum uit 2000 van de Australische jongensband Human Nature
 Human. :II: Nature., een muziekalbum uit 2020 van de Finse symfonische metalband Nightwish

Anders
 Human Nature (band), een Australische popgroep
 Human Nature (film), een Amerikaanse film uit 2001 met onder anderen Patricia Arquette